Rijke ist der Familienname folgender Personen:

 Jeroen de Rijke (1970–2006), niederländischer Künstler
 Johannis de Rijke (1842–1913), niederländischer Wasserbauingenieur
 Pieter Leonard Rijke (1812–1899), niederländischer Physiker

Siehe auch:
 Rijk
 De Rijk
 Ryke
 Rieke